Hyposmocoma nebulifera — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Встречается на острове Оаху в горах рядом с Гонолулу на высоте 700 м над уровнем моря.

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera
 Fauna Hawaiiensis

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании